Masih signifie messie en arabe (المسيح).
 Abd al-Masih ibn Ishaq al-Kindi, personnage chrétien de l’Apologie d’al-Kindi.
 Iqbal Masih (1983 - 1995), enfant pakistanais symbole de l'exploitation.
 Ignace Abdul Masih I ( - 1886), primat de l'Église syriaque orthodoxe.
 Mor Baselios Abdul Masih , Maphrien de l'Orient.
 Masih Sagad, nom de règle de Bakaffa, roi d'Éthiopie.
 Al-Masïh, désignant Îsâ (-5 - 30) dans la sourate 3,45.